2 miejscowości w Polsce: 
 Starzyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik 
 Starzyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel

Zobacz też: Starzyca